Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), een VN-organisatie voor wetenschappelijke en technische samenwerking op het gebied van nucleaire technologie
 International Arts and Entertainment Alliance (IAEA), een internationale vakbond voor werknemers in de entertainmentbusiness